Разгојна је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 764 становника (према попису из 2002. било је 904 становника).

Овде се налази Фудбалски клуб Шумадија.

Демографија 
У насељу Разгојна живи 755 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,5 година (44,2 код мушкараца и 44,7 код жена). У насељу има 262 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,45.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији